Суп'є́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний схід від Парижа, 140 км на південь від Ліона, 45 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Суп'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 Суп'єрр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суп'єрр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суп'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суп'єрр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром